

Pessoas
Pino Lancetti
Pino Masi
Pino Rauti
Danny Pino

Topônimo

Pinós
O Pino

Pino (Alta Córsega)

Pino Torinese
Pino d'Asti

Pinos (Zacatecas)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos